Ба́скервилл, Баскервиль () — английская фамилия. Известные носители:

 Баскервилл, Джон (1706—1775) — английский типограф.
 Баскервиль, Чарльз (1870—1922) — американский химик.

См. также 
  — название шрифтовой гарнитуры.
 Собака Баскервилей (значения)